Bergön (Gävleborgs län), eiland in de provincie Gävleborgs län
 Bergön (Kalix), eiland in de Kalix-archipel, Zweden
 Bergön (Luleå), eiland in de Lule-archipel, Zweden
 Bergön (Piteå), eiland in de Pite-archipel, Zweden

Zie ook 
 Bergö, doorverwijspagina